Das Adjektiv anhaltisch, in Bezug auf das Adelshaus meist anhaltinisch, bezieht sich auf

 das Land Anhalt
 die anhaltische Mundart

Siehe auch: 
Anhalter